Mařatka ist der Familienname folgender Personen:

 František Mařatka (1856–1932), tschechischer Kartograf
 Josef Mařatka (1874–1937), tschechischer Bildhauer
 Zdeněk Mařatka (1914–2010), tschechischer Internist